Сенько́ (варианты: , ) — украинская и белорусская фамилия; образована от имени Семён.

Известные носители 
 Сенько, Валерий Александрович (род. 1998) — белорусский футболист,
 Сенько, Василий Васильевич (1921—1984) — дважды Герой Советского Союза.
 Сенько, Вениамин Иванович (1946—2020) — белорусский специалист в области транспортного машиностроения и эффективного функционирования транспортных систем.
 Сенько, Владимир Леонович (род. 1946) — советский и белорусский государственный деятель и дипломат.
 Сенько, Кирилл Сергеевич (род. 2002) — украинский футболист.
 Сенько, Павел Кононович (1916—2000) — советский учёный, путешественник и исследователь.
 Сенько, Фёдор Петрович (1936—2020) — советский государственный и хозяйственный деятель. Герой Социалистического Труда.